Morago steht für:
 Morago (Fluss), Fluss in Ghana und Togo

Morago ist der Familienname folgender Personen:
 Estévao Lopes Morago (um 1575–nach 1630), spanischer Barockkomponist